Nullo – nome proprio di persona italiano maschile
Nullo – fallo nell'atletica leggera
Francesco Nullo – patriota e militare italiano

Pagine correlate
San Nullo
Francesco Nullo (disambigua)